Missa aulica (lat. „höfische Messe“) ist der Beiname verschiedener Messvertonungen:

 Missa brevis C-Dur (Brixi) von František Xaver Brixi
 Messe in C-Dur KV 337 von Wolfgang Amadeus Mozart